Бюсьє́р-Баді́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 130 км на північний схід від Бордо, 55 км на північ від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2010 року в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 378,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки

Посилання 

 
 Бюсьєр-Бадій на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бюсьєр-Бадій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Дордонь